Юная мисс США 2019 () — 37-й национальный конкурс красоты для девушек-подростков, проводился в «Grand Sierra Resort», Рино, штат Невада. Победительницей стала представительница штата Коннектикут — Кэйли Гэррис.

Результаты

Места

Проведение конкурса красоты

Выбор участниц 
Каждая участница представляет штат США и Округ Колумбия, которые выбирались с сентября 2018 года по январь 2019 года.

Предварительный конкурс 
На финале конкурса красоты, участницы будут давать интервью и выходить на сцену в купальных костюмах и вечерних платьях. Впервые с 2017 года, будет проводится трансляция.

Финал 
Во время финального конкурса, Топ 15 финалисток выходили в спортивной одежде, вечерних платьях и в индивидуальном финальном соревновании. Победительница определилась судейской коллегией.

Трансляция 
Конкурс транслировался на страницах социальной сети Facebook и YouTube, как загружаемые живые события, доступные на азиатском и американском PlayStation Store для консоли PlayStation 4 и на Xbox Live в 41 регионах линейку консолей Xbox One через приложение Facebook Video, с поддержкой 4K Ultra HD, HDR10 и звуковой дорожкой Dolby Atmos.

Участницы 
Список из 51 участницы:

Судьи 
 Эм Джей Акоста — спортивный диктор
 Кристин Коллин – бизнесвумен, музыкальный руководитель и менеджер артистов
 Иветта Фернандес – бизнесвумен и руководитель
 Кэтрин Хаик — победительница Юная мисс США 2015
 Шеннон Кил – генеральный директор 
 Кристен Ремингтон – ведущая новостей, бывшая «Юная мисс Невада»

Заметки

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт «Юная мисс США»

2019
2019 год в Неваде
Рино
События 28 апреля
Апрель 2019 года